Жан-Батист Люли (; ) е френски композитор от италиански произход от епохата на Барока, дворцов композитор на крал Луи XIV. Счита се за основоположник на френската опера. Създава „Психея“, „Артемида“ и други.

Биография 
Син на италиански мелничар, Люли получава първите си уроци по музика от монах францисканец. През 1646 г. заминава за Париж, където става учител по италиански на племенницата на краля Ан Мари Луиз д'Орлеан. Ан Мари изпада в немилост през 1652 г. и след нейното заминаване Люли е принуден да търси ново поприще в двора. Бързо печели доверието на краля и още през 1653 г. бива назначен за кралски композитор на инструментална музика (Compositeur de la musique instrumentale).

През периода 1664 – 1671 г. работи съвместно с Молиер. През 1672 г. създава първата си опера, която жъне успех сред публиката. Постепенно се налага като основоположник на френската класическа опера. Произведенията му се радват на голяма популярност.

На 8 януари 1687 г. Люли дирижирал Te Deum пред крал Луи ХІV. За да отмерва музикалния ритъм, той използвал жезъл, с който удрял по пода. Поради невнимание обаче премазал един от пръстите на крака си, който се инфектирал. Отказал да му ампутират крака, за да може да танцува.

Жан-Батист Люли умира от гангрена на 22 март 1687 г.

Творчество

Сакрална музика 
 6 Motets à deux chœurs pour la Chapelle du roi, published 1684
 Miserere, at court, winter 1664
 Plaude laetare, text by Pierre Perrin, April 7, 1668
 Te Deum, at Fontainebleau, September 9, 1677
 De profundis, May 1683
 Dies irae, 1683
 Benedictus
 Domine salvum fac regem, grand motet
 Exaudiat te Dominus, grand motet, 1687
 Jubilate Deo, grand motet, 1660?
 Notus in Judea Deux, grand motet
 O lacrymae, grand motet, text by Perrin, at Versailles, 1664
 Quare fremuerunt, grand motet, at Versailles, April 19, 1685
 Petits motets: Anima Christi; Ave coeli manus, text by Perrin; Dixit Dominus; Domine salvum; Laudate pueri; O dulcissime Domine; Omnes gentes; O sapientia; Regina coeli; Salve regina

Опери 
 Cadmus et Hermione, tragedy by Quinault, at tennis court (jeu de paume) of Bel-Air, April 27 (?), 1673
 Alceste ou le Triomphe d'Alcide, tragedy by Quinault, at tennis court (jeu de paume) of Bel-Air, January 19, 1674
 Thésée, tragedy by Quinault, at St-Germain-en-Laye, January 11, 1675
 Atys, tragedy by Quinault, at St-Germain-en-Laye, January 10, 1676
 Isis, tragedy by Quinault ornamented by ballet entrées, at St-Germain-en-Laye, January 5, 1677
 Psyché, tragedy by Quinault, Thomas Corneille and Fontanelle, at Palais-Royal, April 19, 1678
 Bellérophon, tragedy by Thomas Corneille, Fontenelle and Boileau, at Palais-Royal, January 31, 1679
 Proserpine, tragedy by Quinault ornamented with ballet entrées, at St-Germain-en-Laye, February 3, 1680
 Persée, tragedy by Quinault, at Palais-Royal, April 18, 1682
 Phaëton, tragedy by Quinault, at Versailles, January 6, 1683
 Amadis, tragedy by Quinault, at Palais-Royal, January 18, 1684
 Roland, tragedy by Quinault, at Versailles (Grande Écurie), January 8, 1685
 Armide, tragedy by Quinault, 1686
 Achille et Polyxène, tragedy by Campistron, completed by Colasse, at Palais-Royal, November 7 (or 23), 1687

Музика за театрални постановки (интермедии) 
 Les Fâcheux, play by Molière, at Vaux-le-Vicomte, August 17, 1661
 Le Mariage forcé, ballet, play by Molière, at Louvre, January 29, 1664
 Les Plaisirs de l'Ile enchantée, play by Molière, at Versailles, May 7–12, 1664
 L'Amour médecin, comédie-ballet, play by Molière, at Versailles, September 14, 1665
 La Pastorale comique, play by Molière, at St-Germain-en-Laye, January 5, 1667
 Le Sicilien, play by Molière, at St-Germain-en-Laye, February 14, 1667
 Le Grand Divertissement royal de Versailles (Georges Dandin), play by Molière, at Versailles, August 18, 1668
 La Grotte de Versailles, eclogue in music, play by Quinault, April (?) 1668
 Le Divertissement de Chambord (Monsieur de Pourceaugnac), play by Molière, at Chambord, October 6, 1669
 Le Divertissement royal (Les Amants magifiques), play by Molière, at St-Germain-en-Laye, February 7, 1670
 Le Bourgeois gentilhomme, comédie-ballet, play by Molière, at Chambord, October 14, 1670
 Psyché]], tragi-comedy, Molière, play by Pierre Corneille and Quinault, at the Théâtre des Tuileries, January 17, 1671
 Les Fêtes de l'Amour et de Bacchus, pastoral, text by Quinault, Molière and Périgny, at the Salle du Bel-Air, a converted tennis court (jeu de paume), November 15 (?), 1672
 Idylle sur la Paix, text by Racine, at Sceaux, July 16, 1685
 Acis et Galatée, pastoral, text by Campistron, chateau of Anet, September 6, 1686

Дворцови балети 
 Ballet du Temps, text by Benserade, at Louvre, November 30, 1654
 Ballet des plaisirs, text by Benserade, at Louvre, February 4, 1655
 Le Grand Ballet des Bienvenus, text by Benserade, at Compiègne, May 30, 1655
 Le Ballet de la Revente des habits, text by Benserade, at court, January 6, 1655 (or 1661?)
 Ballet of Psyché ou de la puissance de l'Amour, text by Benserade, at Louvre, January 16, 1656
 La Galanterie du temps, mascarade, anonymous text, February 14, 1656
 L'Amour malade, text by Buti, at Louvre, January 17, 1657
 Ballet royal d'Alcidiane, Benserade, at court, February 14, 1658
 Ballet de la Raillerie, text by Benserade, at court, February 19, 1659
 six ballet entrées serving as intermèdes to Francesco Cavalli's Xerse, at Louvre, November 22, 1660
 Ballet mascarade donné au roi à Toulouse, April 1660
 Ballet royal de l'impatience, text by Buti, at Louvre, February 19, 1661
 Ballet des Saisons, text by Benserade, at Fontainebleau, July 23, 1661
 ballet danced between the acts of Hercule amoureux, text by Buti, at Tuileries, February 7, 1662
 Ballet des Arts, text by Benserade, at Palais-Royal, January 8, 1663
 Les Noces du village, mascarade ridicule, text by Benserade, at Vincennes, October 3, 1663
 Les Amours déguisés, text by Périgny, at Palais-Royal, February 13, 1664
 incidental music between the acts of Oedipe, play by Pierre Corneille, Fontainebleau, August 3, 1664
 Mascarade du Capitaine ou l'Impromptu de Versailles, anonymous text, at Palais-Royal, 1664 or February 1665
 Ballet royal de la Naissance de Vénus, text by Benserade, at Palais-Royal, January 26, 1665
 Ballet des Gardes ou des Délices de la campagne, anonymous text, 1665
 Le Triomphe de Bacchus, mascarade, anonymous text, at court, January 9, 1666
 Ballet des Muses, Benserade, at St-Germain-en-Laye, 1666
 Le Carneval, mascarade, text by Benserade, at Louvre, January 18, 1668
 Ballet royal de Flore, text by Benserade, at Tuileries, February 13, 1669
 Le Triomphe de l'Amour, text by Benserade and Quinault, at St-Germain-en-Laye, December 2, 1681
 Le Temple de la Paix, text by Quinault, at Fontainebleau, October 20, 1685

Източници

Външни препратки 
  – художествена биография, част от Библиотека „Велики примери: I. Животът на знаменитите деца“, превод от 1929 г., книгоиздателство „Сполука“

Барокови композитори
Френски композитори
Оперни композитори
Балетни композитори
Френски цигулари
Френски диригенти
Бисексуални
ЛГБТ композитори
ЛГБТ личности от Франция
ЛГБТ личности от Италия
Италианци във Франция
Родени във Флоренция
Починали в Париж